Женский турнир по футболу на летних Олимпийских играх 2020 года прошёл с 21 июля по 6 августа 2021 года. Первые матчи состоялись ещё до официального открытия Игр. В олимпийском турнире приняли участие 12 команд, разбитых на три группы. Матчи прошли на 7 стадионах в 6 городах Японии. Олимпийскими чемпионками впервые в истории стала сборная Канады, победившая в серии послематчевых пенальти сборную Швеции, для которой серебряные награды Токио-2020 стали вторыми подряд. В матче за 3-е место сборная США со счётом 4:3 выиграла у сборной Австралии. Действующие олимпийские чемпионки сборная Германии не смогла квалифицироваться на Игры, не попав в число трёх сильнейших европейских сборных по итогам чемпионата мира 2019 года. Лучшим бомбардиром турнира стала нидерландская футболистка Вивианне Мидема, забившая в 4 матчах 10 голов.

Игры в Токио стали дебютными для сборных Нидерландов, Чили и Замбии.

В первый игровой день матч сборных Нидерландов и Замбии закончился со счётом 3:10. Этот результат стал самым результативным в истории женского футбольного турнира на Олимпийских играх, превзойдя предыдущий результат сразу на 5 голов (Германия 8:0 Китай, Олимпийские игры 2004), а Вивианне Мидема, забившая 4 гола в одном матче повторила результат немки Биргит Принц.

Медалисты

Квалификация

Составы

Жеребьёвка и посев команд 
Жеребьёвка соревнований прошла 21 апреля 2021 года в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе, Швейцария. Предварительно все команды были разбиты на четыре корзины на основании рейтинга FIFA на апрель 2021 года. Команды из одной конфедерации не могли по результатам жеребьёвки оказаться в одной группе. Сборная Японии, как страна-хозяйка автоматически была квалифицирована под первым номером в группу E.

Результаты

Групповой этап

Группа E

Группа F

Группа G

Рейтинг сборных, занявших 3-е места

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры на Олимпийских играх:

Примечания

Ссылки 
 Олимпийский турнир на сайте FIFA
 Футбол на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на сайте Olympedia.org